Isabelle de Castille désigne plusieurs princesses ou souveraines :

Isabelle de Castille (fille d'Henri II de León), épouse de  Gonzalo Núñez de Guzmán.
Isabelle de Castille (1283-1328), épouse en 1310 Jean III, duc de Bretagne.
Isabelle de Castille (1355-1392), épouse en 1372 Edmond d'Angleterre (° vers 1341 - †1402), duc d'York, dit Edmond de Langley.
Isabelle  de Castille (°1451 - †1504), reine de Castille et de León (1474-1504), dite Isabelle la Catholique, épouse de Ferdinand II d'Aragon, roi d’Aragon, dit Ferdinand le Catholique
 Isabelle de Castille, née aux alentours de 1518, fille illégitime de Germaine de Foix et Charles Quint.

Homonymie dynastique